Basti może dotyczyć:
 Basti – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Basti – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Basti – okręg w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Basti – polski raper
 Basti – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Seti w dystrykcie Achham